El término serie/series puede referirse:

 a un conjunto de cosas o conceptos, ordenado a lo largo de un eje lógico o cronológico de sucesión.
 a una serie de cuadros, grupo de cuadros que tienen alguna relación entre sí.
 a una comunidad serial, (o serie), etapa intermedia hallada en una sucesión ecológica de un ecosistema avanzando hacia su comunidad clímax.
 a una serie armónica, en música, sucesión de los sonidos cuyas frecuencias son múltiplos enteros positivos de la de una nota base, llamada fundamental.
 a una serie de televisión, un programa televisivo en donde cada episodio tiene una unidad narrativa independiente pero comparte los mismos personajes.
 a una serie de videojuegos, un conjunto de videojuegos basados en una unidad narrativa independiente, pero que comparte los mismos personajes principales. 
 a una serie filatélica, un conjunto de sellos postales con temática afín, emitidos por una administración postal.
 a una serie de partidos deportivos, o campeonato, o torneo de varias fechas de competición. V.g., la Serie Nacional o Serie Mundial de Béisbol.

Ciencias 
 a una serie (matemática), la sucesión de sumas parciales de los términos de otra sucesión. 
 a una serie (geología), que representa el conjunto de rocas formadas durante una época.
 a una serie de datos, un conjunto de resultados observados, registrados como números para su análisis estadístico.
 a una serie sintética, una serie generada por fórmula matemática con características similares a una serie natural.

Tecnología 

 a un cable serie, cable de ordenador que permite transmisión serial, a diferencia del cable paralelo.
 a la comunicación en serie, tecnología de comunicación de ordenadores que envía un único flujo de datos (secuencialmente).
 a un número de serie, un número único que identifica a un producto. 
 a un puerto serie, una interfaz de ordenador personal para transferir datos entre dispositivos, con conexión serial.
 a un circuito serie, un tipo de circuito, en donde la conexión es en línea, en contraposición a la conexión en paralelo. 
 a Serial Peripheral Interface (SPI), un estándar de enlace de datos simple diseñado por Motorola.